Limande peut faire référence à :
 Limande, un genre de poissons marins de la famille des Pleuronectidae ;
 Limande, un type de connecteur ;
 Limande, un type d'armoire gasconne des  et  siècles.